Li Lej (1968) olimpiai ezüstérmes kínai softballjátékosnő
 Li Lej (1974) kínai gerelyhajítónő, olimpikon
 Li Lej (1984) kínai baseballjátékos, olimpikon
 Li Lej (1987) kínai alpesisíző, olimpikon
 Li Lej (1992) kínai labdarúgó